Zurolo – famiglia italiana